Classic Hits Live — компіляція американського реп-рок гурту Kottonmouth Kings, виданf лейблом Subnoize Records 12 серпня 2003 р. На реліз потрапили концертні записи. Кожну пісню записано в різному місті під час туру.

Список пісень

Диск 1

Диск 2

Посилання 

Альбоми Kottonmouth Kings
Концертні альбоми 2003
Англомовні музичні альбоми